Succedette al padre Witzan al comando dell'esercito obodrita nel 795 quando questi fu ucciso dai Sassoni. Divenne Samtherrscher della federazione obodrita nell'804.
 
Drasco compare per la prima volta nei documenti storici nel 789, quando viene citato nel Fragmentum annalium chesnii di tale anno.

Nel 795 Drasco probabilmente seguì il padre Witzan nella campagna di guerra contro i Sassoni in cui questo fu ucciso. Successivamente Drasco ricompare nelle cronache nel 798 alla guida delle truppe obodrite nella battaglia di Bornhöved (o battaglia dello Sventanafeld) contro i Sassoni della Nordalbingia. In tale riferimento Drasco viene indicato come ducem Abodritorum, cioè capo o condottiero dell'esercito obodrita, titolo che ricopriva il padre quando fu ucciso. Quello stesso anno egli raggiunse Carlo Magno in Turingia dove gli vennero tributati grandi onori per la vittoria conseguita.

Drasco divenne Samtherrscher degli obodriti nell'804, nel congresso tenuto a Hollenstedt alla presenza di Carlo Magno. In questa investitura di Drasco non è del tutto chiaro il ruolo avuto da Carlo Magno che aveva sicuramente un debito di riconoscenza verso Drasco per le vittorie da questo conseguite contro i Sassoni, e quindi se si sia limitato a "benedire" la nomina, comunque sancita dai capi delle tribù obodrite, o se abbia avuto un ruolo attivo in questa incoronazione.

I sassoni della Nordalbingia sconfitti furono deportati nei territori franchi e i distretti abbandonati di Dithmarschen, Holstein e Stormarn, furono affidati da Carlo Magno agli Obodriti, che raggiunsero così in quel tempo la loro massima espansione territoriale.

Questa accresciuta importanza degli Obodriti attirò l'attenzione e preoccupazione dei popoli vicini. Nell'808 il re danese Gudfred sbarcò sulla costa del Baltico e, con il supporto dei Veleti da sempre nemici degli Obodriti, attaccò il centro commerciale obodrita di Reric e i territori circostanti. Al tempo stesso gli Obodriti vennero attaccati da sud dalle tribù slave degli Smeldingi e dei Linoni. Come conseguenza di questi attacchi gran parte delle tribù Obodrite furono costrette a riconoscere la sovranità del re danese e ne divennero vassalle. Drasco fu costretto a fuggire per non essere ucciso e dovette lasciare suo figlio Ceadrag in ostaggio a Gudfred. Carlo Magno inviò suo figlio Carlo il Giovane in soccorso di Drasco, ma questi arrivò troppo tardi per supportare gli obodriti, e attraversata l'Elba, poté solo saccheggiare i territori degli Smeldingi e dei Linoni, facendo poi ritorno nella Sassonia franca. I danesi, dopo l'attacco ritornarono a casa con un grande bottino, anche se patirono anche loro delle perdite importanti fra cui il nipote del re, Reginaldo, caduto nell'assalto e Reric.

Nell'809 Drasco riuscì a mettere in piedi un esercito con uomini della sua tribù e con il supporto dei sassoni attaccò il territorio dei Veleti raccoglendo un imponente bottino. Successivamente, sempre con il supporto dei sassoni effettuò una incursione nel territorio degli Smeldingi conquistando il loro centro maggiore chiamato Connoburg.

Drasco fu assassinato a Reric nell'810 da un vassallo di Gudfred,
come probabile reazione alle azioni provocatorie di Drasco dell'anno precedente.

Il successore di Drasco alla guidaa degli Obodriti fu suo fratello Sclaomir.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni